Кипьего — кенийская фамилия.

 Кипьего, Бернард — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипьего, Майкл — кенийский бегун на средние и длинные дистанции.
 Кипьего, Салли — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Кипьего, Эдвин — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.